Составной список, созданный для примерной оценки уровня жизни населения по всем регионам Бразилии по таким критериям, как доход населения, продолжительность жизни и образование. Согласно данным на 2013 год, средний индекс ИЧР Бразилии составляет 0,730 и занимает 85 место из 187 стран. Доклады об ИЧР стали публиковаться ещё с 1990 года и показали динамичное развитие ИЧР страны, в частности, за 20 лет индекс поднялся с 0.590 до 0,726 в 2010 году. А также в 2010 году Федеральный округ Бразилии впервые достиг «высокого уровня» по классификации ИЧР.

Примечания

Литература 
 

Списки:Бразилия
Население Бразилии
Индекс человеческого развития